Bistahieversor est un genre éteint de grands dinosaures théropodes de la super-famille des Tyrannosauroidea, ayant vécu vers la fin du Crétacé supérieur dans l'ouest de l'Amérique du Nord.

Il a été découvert dans le membre Hunter Wash de la formation géologique de Kirtland, daté de 74,55 ± 0,29 Ma (millions d'années), dans le Campanien supérieur du Nouveau-Mexique.

Étymologie 
Le nom Bistahieversor est la combinaison du mot de la langue navajo Bistahi, « lieu où l'on trouve des formations argileuses pour faire du pisé » qui fait référence au Bisti/De-Na-Zin Wilderness dans le Nouveau-Mexique où ses fossiles ont été découverts, et du mot latin eversor, signifiant « destructeur », pour signifier « destructeur de Bistahi ».

Description 

La longueur de la seule espèce connue, Bistahieversor sealeyi, est estimée entre  pour une masse de .

C'était le prédateur dominant de son époque sur une partie de l'Amérique du Nord. Parmi ses proies figurent : Nodocephalosaurus, Chasmosaurus, Kritosaurus et le célèbre Parasaurolophus. À cette époque, les Tyrannosauroidea dominent l'Amérique du Nord avec également Daspletosaurus torosus et Gorgosaurus libratus plus au nord.

Plus trapu que d'autres théropodes de tailles similaires comme Albertosaurus sarcophagus, il reste plus gracile que les tyrannosauridés les plus évolués. Un cou puissant soutient un crâne assez large surmonté d'une crête médiane proéminente. Son museau est assez profond et ses pattes avant atrophiées.
Sa gueule est garnie de dents tranchantes et allongées. Sa morsure est cependant moins puissante que celle de Tyrannosaurus rex ou de Tarbosaurus.

Tableau comparatif entre Bistahieversor et les principaux tyrannosauridés :

Classification 
Lors de sa description en 2010 par Thomas D. Carr et Thomas E. Williamson, Bistahieversor a été classé  parmi les Tyrannosauridae, dans la sous-famille des Tyrannosaurinae comprenant notamment Tyrannosaurus ; il est proche alors des genres Teratophoneus et Lythronax. Cette classification est reprise dans l'étude phylogénétique d'Antony Fiorillo et ses collègues en 2014. 

Cependant en 2016, Stephen Brusatte et Thomas D. Carr, ce dernier étant l'inventeur du genre, révisent la phylogénie des Tyrannosauroidea et placent Bistahieversor comme un Tyrannosauroidea basal, juste en amont des tyrannosauridés, c'est-à-dire proche de la bifurcation entre les Albertosaurinae et les Tyrannosaurinae. Leur cladogramme ci-dessous résume cette classification :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Tyrannosauroidea
 Liste des genres de dinosaures

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2010